Jan Krysa (1892-1983), poseł na Sejm II RP
 Jan Krysa (1896-?), oficer piechoty Wojska Polskiego II RP